Tomasz Tomczyk (ur. 1969) – fotoreporter, rysownik, wydawca, architekt
 Tomasz Tomczyk (ur. 1986) – polski siatkarz